Osoby o tym nazwisku:
 Jacek Kuźmiński – polski trójboista
 Krzysztof Kuźmiński – polski naukowiec
 Krzysztof Kuźmiński – pilot samolotowy i szybowcowy, pilot doświadczalny
 Marcin Kuźmiński – polski aktor teatralny i filmowy
 Stanisław Kuźmiński – polski wojskowy
 Zbigniew Kuźmiński – polski reżyser filmowy, telewizyjny i teatralny, scenarzysta